Serica, albániai település
Serica, brit kereskedelmi hajó (1863–1872)